Le quartier de la Madeleine est le nom de différents quartiers dont : 
 Quartier de la Madeleine dans le  ;
 Quartier de la Madeleine au Mans ;
 Quartier de la Madeleine, un quartier périphérique d'Évreux, construit dans les années 1970.